Chetopa ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chetopa (Alabama)
 Chetopa (Kansas)